Dame Blanche steht für:

 Dame Blanche (Widerstandsgruppe), belgische Widerstandsgruppe im Ersten Weltkrieg
 Dame Blanche, anderer Name für Coupe Dänemark, Eisspezialität
 Dame Blanche, Synonym für die Rebsorte Jurançon Blanc, siehe Jurançon Blanc #Synonyme
 Dame Blanche, Sorte des Europäischen Pfeifenstrauches, siehe Europäischer Pfeifenstrauch #Sorten
 La dame blanche, Oper von François-Adrien Boïeldieu
 Fort de la Dame Blanche, Festung in Vieillay bei Besançon